Progeny est le mot anglais signifiant progéniture :
 Progeny Debian, une distribution commerciale de Ian Murdock du projet Debian, et du Linux Core Consortium,
 Progeny (L'Enfant du futur), un film de 1998 de Brian Yuzna
 Titre anglais du  de la série Threshold : Premier Contact (titre français inconnu),
 Titre anglais du  de la série NIH : Alertes médicales (titre français : Une petite ville tranquille),
 Titre anglais du  de Smallville : saison 6 (titre français : Manipulation),
 Titre anglais du  de la saison 3 de Stargate Atlantis (titre français : Copies conformes),
 Titre anglais du  de New York police judiciaire (titre français : Fanatisme),
 Progeny (Progéniture), une nouvelle de Philip K. Dick parue en 1954,
 Barbus progenys, un poisson du genre barbus.